En stor familie kan henvise til

 En stor familie (film fra 1954), en sovjetisk film fra 1954
 Een stor familie, en dansk tv-serie i 12 afsnit, udsendt første gang i 1982-1983